Тодд Ричардс (, 20 октября 1966, Кристал, Миннесота, США) — американский хоккейный тренер и бывший профессиональный хоккеист.

Карьера игрока 

Тодд Ричардс был задрафтован в 1985 году. Также он играл четыре сезона за хоккейную команду из университета Миннесоты.

Первым клубом в его профессиональной карьере стал «Шербрук Канадиенс», это случилось в АХЛ в сезоне 1989/90. На следующий сезон он переходит в «Спрингфилд Индианс», который являлся фарм-клубом «Хартфорд Уэйлерс», и в 1991 году помогает «Спрингфилду» выиграть Кубок Колдера. Также в этом сезоне он сыграл 2 матча в НХЛ за «Хартфорд Уэйлерс», в которых сделал 4 результативные передачи. Тодд играл два сезона за «Спрингфилд Индианс», после чего выступал за «Лас-Вегас Тандер» из Интернациональной хоккейной лиги (ИХЛ). Проведя там два сезона, Тодд перешёл в другой клуб ИХЛ — «Орландо Солар Беарс», где провёл шесть полноценных сезонов. А в 2002 году завершил свою карьеру хоккеиста в клубе Швейцарской национальной лиги «Женева-Серветт».

Карьера тренера 
После завершении карьеры игрока Тодд Ричардс стал помощником главного тренера в «Милуоки Эдмиралс», где в 2004 году стал обладателем Кубка Колдера.

3 августа 2006 года Тодд Ричардс стал всего пятым главным тренером в истории «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В первом сезоне с новым тренером «Уилкс-Барре/Скрэнтон» одержал 51 победу при 24 поражениях и занял второе место в Восточном дивизионе. В плей-офф Кубка Колдера подопечные Ричардса уступили в финале дивизиона «Херши Беарс».

В сезоне 2008/09 Тодд стал ассистентом главного тренера в «Сан-Хосе Шаркс».

В июне 2009 года Тодд второй раз за карьеру стал главным тренером, возглавив «Миннесоту Уайлд». Это первый случай в истории «Миннесоты», когда у руля команды отечественный специалист. За два года, проведённых в «Миннесоте», Ричардс одержал 77 побед при 71 поражении, и был уволен 11 апреля 2011 года.

В июне 2011 года Тодд Ричардс стал помощником главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Скотта Арниэла. После плохой первой половины сезона 2011/12 Арниэл был уволен, а Ричардс занял его должность.

19 апреля 2014 года Ричардс и «Блю Джекетс» одержали первую победу в плей-офф Кубка Стэнли в истории франшизы. Тогда был повержен «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4-3.

23 апреля 2014 года Ричардс и «Блю Джекетс» одержали первую домашнюю победу в плей-офф Кубка Стэнли в истории франшизы.

27 мая 2014 года Ричардс подписал с «Коламбусом» новый двухлетний контракт до конца сезона 2016/17. 20 октября 2015 года был уволен с поста главного тренера «Коламбуса» после семи поражений подряд на старте сезона.

7 июня 2016 года был назначен ассистентом главного тренера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джона Купера. В 2020 году вместе с «молниями» Ричардс стал обладателем Кубка Стэнли. По окончании сезона 2019/20 покинул «Тампу-Бэй».

23 октября 2020 года стал ассистентом главного тренера «Нэшвилл Предаторз» Джона Хайнса.  

1 октября 2021 года Ричардс перенёс сердечный приступ.

Игровая статистика 

Тодд Ричардс провёл на профессиональном уровне 895 матчей, в которых набрал 644 очка (148 голов + 496 результативных передач) при 996 минутах штрафа.

Примечания к таблице:

 АХЛ — Американская хоккейная лига
 НХЛ — Национальная хоккейная лига
 ИХЛ — Интернациональная хоккейная лига
 Swiss-B — Швейцарская национальная лига B

Тренерская статистика 

Примечания к таблице:

 АХЛ — Американская хоккейная лига
 НХЛ — Национальная хоккейная лига

Награды и достижения 

 Гавернорс Трофи — 1995
 Кубок Колдера — 1991, как игрок
 Кубок Колдера — 2004, как помощник главного тренера
 Кубок Тёрнера — 2001
 Лучший защитник — 2002
Кубок Стэнли — 2020, как помощник главного тренера

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (хоккей)
Игроки «Фредериктон Канадиенс»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Хоккейные тренеры США
Тренеры «Миннесота Уайлд»
Тренеры «Коламбус Блю Джекетс»
Тренеры «Нэшвилл Предаторз»
Обладатели Кубка Стэнли
Тренеры «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»